Harzberg seht für:

 Harzberg (Falkenstein), zum Ortsteil Trieb der Stadt Falkenstein/Vogtl. gehörige Siedlung, Vogtlandkreis, Sachsen
 Harzberg (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Harzberg (Lügde), Ortsteil der Stadt Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Harzberg (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Harzberg (Neuensalz), zum Ortsteil Zschockau der Gemeinde Neuensalz gehörige Siedlung, Vogtlandkreis, Sachsen
 Harzberg (Wienerwald), Berg bei Bad Vöslau am Ostrand der Alpen